VM i ishockey 1969 var det 36. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 47. EM i ishockey. For første gang blev A-, B- og C-VM ikke afviklet i samme land og på samme tid. De tre turneringerne blev afviklet som følger:

A-VM i Stockholm, Sverige, 15. – 30. marts 1969 
B-VM i Ljubljana, Jugoslavien, 28. februar – 9. marts 1969 
C-VM i Skopje, Jugoslavien, 24. februar – 2. marts 1969 

Der var tilmeldt 20 hold til mesterskabet. Til dette VM var A-VM blevet reduceret fra otte til seks hold. Til gengæld mødte de seks hold nu hinanden to gange mod tidligere kun én. De otte næstbedste hold spillede om B-VM, mens de sidste seks hold spillede C-VM.

A-VM blev ekstremt spændende, og tre hold sluttede med lige mange point. Sovjetunionen vandt verdens- og europamesterskabet på bedre målforskel end værtsnationen Sverige og Tjekkoslovakiet. Det var holdets niende VM-titel (og den syvende i træk – en ny rekord) og 12. EM-titel.

Turneringen blev en katastrofe for nordamerikansk ishockey. USA sluttede sidst, og rykkede dermed ned i B-gruppen til VM 1970. Canada sluttede som nr. 4 og var efterhånden godt trætte af de forholdsvis dårlige VM-resultater, der skyldtes at holdet ikke måtte stille med deres bedste spillere, fordi VM-turneringen ikke var åbne for professionelle spillere. Konsekvensen blev, at Canada de følgede år meldte afbud til VM.

A-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|A-VM 1969
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
| 10
| 8
| 0
| 2
| 59-23
| 16
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Sverige
| 10
| 8
| 0
| 2
| 45-19
| 16
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 10
| 8
| 0
| 2
| 40-20
| 16
|-
| 4.
| align="left"| Canada
| 10
| 4 
| 0
| 6
| 26-31
| 8
|-
| 5.
| align="left"| Finland
| 10
| 2
| 0
| 8
| 26-52
| 4
|- bgcolor="ffccff"
| 6.
| align="left"| USA
| 10
| 0
| 0
| 10
| 23-74
| 0
|}

USA endte sidst blandt de seks hold og rykkede dermed ned i B-gruppen til VM 1970, hvor de i A-gruppen blev erstattet af DDR, der rykkede op som vinder af B-VM. Eftersom Canada meldte afbud til det følgende VM, blev også B-VM's nr. 2, Polen, rykket op.

EM 

Hidtil var der blevet uddelt EM-medaljer til de tre bedst placerede europæiske hold ved VM, men fra og med dette mesterskab blev reglerne for uddeling af EM-medaljer ændret. Man gik i stedet over til at udregne en stilling, hvor kun kampene mellem de europæiske nationer talte. Resultatet af EM blev:

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|EM 1969
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
| 6
| 4
| 0
| 2
| 23-14
| 8
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Sverige
| 6
| 4
| 0
| 2
| 18-10
| 8
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 6
| 4
| 0
| 2
| 17-12
| 8
|-
| 4.
| align="left"| Finland
| 6
| 0 
| 0
| 6
| 13-35
| 0
|}

B-VM 

B-verdensmesterskabet blev spillet i Ljubljana, Jugoslavien.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1969
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| DDR
| 7
| 7
| 0
| 0
| 62-13
| 14
|-
| 2.
| align="left"| Polen
| 7
| 6
| 0
| 1
| 31-13
| 12
|-
| 3.
| align="left"| Jugoslavien
| 7
| 3
| 2
| 2
| 17-20
| 8
|-
| 4.
| align="left"| Vesttyskland
| 7
| 4 
| 0
| 3
| 28-16
| 8
|-
| 5.
| align="left"| Norge
| 7
| 2
| 2
| 3
| 26-35
| 6
|-
| 6.
| align="left"| Rumænien
| 7
| 2
| 1
| 4
| 24-36
| 5
|- bgcolor="ffccff"
| 7.
| align="left"| Østrig
| 7
| 1
| 1
| 5
| 15-39
| 3
|- bgcolor="ffccff"
| 8.
| align="left"| Italien
| 7
| 0
| 0
| 7
| 10-41
| 0
|}

Som vinder af B-VM kvalificerede DDR sig til A-VM 1970, og de blev erstattet i B-gruppen af USA, der rykkede ned fra A-gruppen. Eftersom Canada trak sig fra A-VM 1970, blev også Polen ekstraordinært rykket op i A-gruppen. Østrig og Italien, der endte som nr. 7 og 8 ved B-VM, rykkede ned i C-gruppen og blev erstattet af de to bedste hold fra C-VM, Japan og Schweiz. Den sidste plads i B-gruppen i 1970, der var blevet ledig efter Polens ekstraordinære oprykning, gik til Bulgarien.

C-VM 

C-verdensmesterskabet blev spillet i Skopje, Jugoslavien.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|C-VM 1969
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| Japan
| 5
| 4
| 0
| 1
| 36-10
| 8
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"|  Schweiz
| 5
| 4
| 0
| 1
| 41-9  
| 8
|-
| 3.
| align="left"| Ungarn
| 5
| 3
| 0
| 2
| 26-22
| 6
|-
| 4.
| align="left"| Holland
| 5
| 2
| 0
| 3
| 12-40
| 4
|-
| 5.
| align="left"| Bulgarien
| 5
| 2
| 0
| 3
| 19-28
| 4
|-
| 6.
| align="left"| Danmark
| 5
| 0
| 0
| 5
|   7-32
| 0
|}

De to bedste hold, Japan og Schweiz rykkede op i B-gruppen til VM 1970. De blev erstattet af Østrig og Italien, der rykkede ned fra B-VM. Den sidste ledige plads ved B-VM blev tildelt Bulgarien efter at Ungarn og Holland havde afslået.

1969
Ishockey i 1969